

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Le manteau est une couche interne d'une planète ou d'un autre objet solide, située entre la croûte et le noyau.

Biologie 
 Le manteau d'un animal est son dos, quand la couleur du plumage d'un oiseau ou du pelage d'un mammifère diffère de celle du reste du corps.
 Chez les mollusques, le manteau est un repli de peau entourant tout le corps.
 Le manteau est aussi un terme technique de phytosociologie qui désigne la végétation arbustive des haies et des lisières préforestières.
 Le Manteau de la Sainte-Vierge (Arum maculatum) est une plante herbacée des régions tempérées, de la famille des Aracées.
 Le Manteau de lumière (Tridacna crocea) est un gros mollusque bivalve de la famille des Bénitiers.
 Plusieurs espèces de lépidoptères de la famille des Erebidae sont appelées manteaux, notamment :
 le Manteau jaune (Eilema sororcula)
 le Manteau à tête jaune (Eilema complana)
 le Manteau concolore (Eilema uniola)
 le Manteau nain (Eilema pygmaeola)
 le Manteau pâle (Eilema caniola)
 le Manteau tacheté (Setina aurita)
 L'Autour à manteau noir (Accipiter melanochlamys) est une espèce d'oiseaux de la famille des Accipitridés.
 Le Cabézon à manteau blanc (Capito hypoleucus) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des Capitonidés, endémique de la Colombie.
 Le Carpophage à manteau brun (Ducula badia) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des  Columbidés.
 La Colombe à manteau grenat (Columbina cruziana) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des Columbidés.
 Le Goéland à manteau ardoisé (Larus schistisagus) est une espèce d'oiseaux de mer de la famille des Laridés.
 Le Hurleur à manteau est un singe hurleur d'Amérique latine.
 La Palette à manteau d'or (Prioniturus platurus) est une espèce d'oiseaux de la famille des Psittacidae, endémique des Célèbes (Indonésie).
 Le rat à manteau roux (Deomys ferrugineus) est un rongeur de la famille des Muridés, et l'unique représentant connu du genre Deomys.

 Le Tamarin à manteau doré (Saguinus tripartitus) et le Tamarin à manteau noir (Saguinus nigricollis) sont des espèces de primates de la famille des Cébidés.

Mathématiques 
 Le théorème porte-manteau est un théorème de probabilité.

Médecine 
 Le lymphome du manteau est un cancer affectant les lymphocytes B du manteau des follicules des ganglions lymphatiques.

Sciences de la Terre 
 Le manteau terrestre, ou simplement manteau, est la majeure partie de la Terre, comprise entre la croûte et le noyau.
 On distingue le manteau supérieur (constitué du manteau lithosphérique et du manteau asthénosphérique) et le manteau inférieur (ou mésosphérique).
 L'interface manteau-noyau, ou discontinuité de Gutenberg, est la surface séparant le manteau inférieur (solide) du noyau externe (liquide).
 On appelle parfois manteau sédimentaire l'ensemble des sédiments qui recouvrent le socle.
 Un manteau neigeux est un dépôt de précipitations neigeuses sur le sol.

Culture et société

Architecture 
 Le manteau d'une cheminée est constitué des piédroits latéraux et de la corniche du chambranle au-dessus du foyer.
 Un faux-manteau est une corniche sur consoles.
 Le manteau d'une porte est le vantail (en étoffe) sur le chambranle en doublure totale ou partielle de l'ouvrant bois, calfeutrement du bruit et du froid.
 Un mur manteau est un système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) du volume habitable,

Armement 
 Le manteau est une partie d'un char de combat qui entoure le canon.

Cinéma 
 Le Manteau () est un film soviétique de long métrage réalisé par Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg, sorti en 1926.
 Le Manteau est un film italien de 1952, adapté à partir de la nouvelle éponyme de Dino Buzzati.
 Le Manteau est un film américain réalisé par Robert Kramer, sorti en 1996.
 Le Manteau () est un film d'animation en cours de réalisation depuis 1981, principal projet du metteur en scène animateur russe Iouri Norstein.
 Le Manteau d'astrakan () est un film franco-italien réalisé par Marco Vicario, sorti en 1979.
 Le Manteau rouge () est un film franco-italien réalisé par Giuseppe Maria Scotese, sorti en 1955.
 La Bête aux sept manteaux est un film français réalisé par Jean de Limur, sorti en 1937.
 La Dame au manteau d'hermine () est un film musical de Ernst Lubitsch et Otto Preminger, sorti en 1948.
 Un épais manteau de sang est un film à suspense français réalisé par José Bénazéraf, sorti en 1968.
 L'Homme au manteau noir () est un film américain réalisé par Fletcher Markle, sorti en 1951.
 Madame voulait un manteau de vison () est un film américain réalisé par William A. Seiter, sorti en 1953. 
 Sous le manteau est un film documentaire français, tourné clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale par des officiers français détenus par les Allemands dans l'.

Édition 
 Manteau est une maison d'édition belge, fondée en 1938 par Angèle Manteau.

Habillement 
 Le manteau est un vêtement.
 Un manteau de fourrure est un manteau réalisé à partir de fourrure animale.

Histoire et héraldique 
 Le manteau est la fourrure herminée sur laquelle est posé l'écu.
 Le manteau du couronnement (), est l'une des regalia dites d'Heidelberg, ville où il fut conservé de 1424 à 1796.

Musique 
 Le Manteau de pluie est un album musical de Jean-Louis Murat, sorti en 1991.

Littérature et bande dessinée 
 Le Manteau (1843) est une nouvelle de l'écrivain ukrainien d'expression russe Nicolas Gogol.
 Le Manteau (1969) est une nouvelle de l'écrivain italien Dino Buzzati.
 Le Manteau de Lady Eleanore () est une nouvelle fantastique de Nathaniel Hawthorne, publiée en 1838.
 Les Manteaux noirs sont un album de bande dessinée de Daniel Bardet et Éric Arnoux, le tome 4 de la série Timon des Blés.
 L'Énigme des Blancs-Manteaux est un roman policier de Jean-François Parot paru en l'an 2000.
 Blankets, manteau de neige () est une bande dessinée de Craig Thompson, publiée en 2003.

Religion 
 Le manteau est un vêtement porté par les hommes d'Église pendant les cérémonies dans la religion chrétienne orthodoxe.
 Le manteau du Prophète est un manteau considéré comme ayant appartenu au prophète Mahomet, et conservé comme relique à Istanbul jusqu'à aujourd'hui.

Théâtre 
 Le manteau d'arlequin est un ensemble constitutif de la scène à l'italienne, formé par deux châssis et une frise, autrefois peints de draperies en trompe-l'œil.
 Un rôle à manteau est le rôle d'un personnage masculin d'un certain âge et exigeant une certaine représentation, qu'il soit comique ou sérieux.

Patronyme 

 Angèle Manteau (1911-2008), une éditrice, fondatrice de la maison d'édition Manteau ;
 Benoît Manteaux (1989-), un joueur français de rugby à XV.

Toponyme 
 Les Blancs-Manteaux sont un quartier de Paris.
 Les lieux les plus connus dans ce quartier sont le théâtre des Blancs-Manteaux, le Marché des Blancs-Manteaux, l'Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux et la rue des Blancs-Manteaux.